Kurant steht für:

 eine jiddische Zeitung, siehe Die Kuranten
 Kurantmünze, durch den Metallwert gedeckte Münze
 Willy Kurant (1934–2021), belgischer Kameramann

Siehe auch:
 Courant (Begriffsklärung)